William Watson kan syfta på bland andra:

* William Watson (omkring 1559–1603), engelsk präst och konspiratör
 William Watson (1715–1787), engelsk läkare och naturforskare
 William Watson, baron Watson (1827/1828–1899), brittisk jurist och politiker
 William Watson (1858–1925), engelsk trädgårdsman och botaniker
 William Watson (1858–1935), engelsk poet
 William Watson, baron Thankerton (1873–1948), brittisk jurist och politiker
 William Watson (1884–1952), skotsk fysiker
 William J. Watson (1865–1948), skotsk ortnamnsforskare
 William N. Watson (född 1962), engelsk schackspelare
 William T. Watson (1849–1917), amerikansk politiker (Delaware)